Чандар:

Персоналии 
 Чандар, Бхану — индийский актёр.
 Чандар, Кришан (1913 или 1914—1977) — индийский писатель.

Населённые пункты 
 Чандар — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.